-{Ratatouille}- se može odnositi na:

 Ratatouille, vrstu jela ili
 Ratatouille, Piksarov animirani film.